Bir Haddada – comune della provincia di Sétif in Algeria
 Haddada – centro abitato della provincia di Kénitra in Marocco
 Tassadane Haddada – comune della provincia di Mila in Algeria